Гера́т может означать:
 Герат — провинция в Афганистане;
 Герат (или Хара́т) — город, столица этой провинции.
 Герат () в Швеции XVIII века — округ, объединявший до  сельского населения (см. Сотня (административная единица)→ Скандинавия и ).